Acrostalagmus — рід грибів родини Hypocreaceae. Назва вперше опублікована 1838 року.

Класифікація 
До роду Acrostalagmus відносять 41 видів:

Примітки

Джерела 
 Corda, A.C.J. 1838. Icones fungorum hucusque cognitorum. 2:1-43 - P.15

Роди грибів
Сордаріоміцети